Anchor Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anchor Mountain (Alaska)
 Anchor Mountain (Colorado)